Augustite, est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
l'apatite   ;
 le béryl dans sa variété  émeraude.

Notes et références 
 

Minéralogie